Murād Tepe kan syfta på följande platser:

Iran 

 Morād Tappeh (ort), Alborz, 
 Morād Tappeh (berg i Qazvin), 

Robotskapade Iranförgreningar